Folgende Kapellen und Kirchen tragen das Patrozinium des heiligen Christophorus bzw. sind nach ihm benannt:

Deutschland

A – K 
 Absberg, Ortsteil Kalbensteinberg: Rieterkirche St. Marien und Christophorus
 Bad Abbach: Marktkirche St. Christophorus (Bad Abbach)
 Baden-Baden: Autobahnkirche Baden-Baden
 Bad Sassendorf, Ortsteil Ostinghausen: St. Christophorus (Ostinghausen)
 Bad Wörishofen-Frankenhofen: St. Christophorus (Frankenhofen)
 Barby: St.-Christophorus-Kirche (Breitenhagen)
 Basdahl, Ortsteil Oese: Christophoruskirche (Oese)
 Bechtolsheim: Simultankirche St. Maria und St. Christophorus
  Berlin
 Friedrichshagen: Christophoruskirche (Berlin-Friedrichshagen)
 Neukölln: St.-Christophorus-Kirche (Berlin-Neukölln)
 Siemensstadt: Christophoruskirche (Berlin-Siemensstadt)
 Braunschweig
 Leiferde: St. Christophorus (Braunschweig-Leiferde)
 Rühme: St. Christophorus (Braunschweig-Rühme)
 Breitenbrunn/Erzgeb.: St.-Christophorus-Kirche (Breitenbrunn)
 Bremen, Stadtteil Vegesack: Christopheruskirche (Bremen)
 Dassel, Ortsteil Mackensen: Christophoruskirche (Mackensen)
 Delmenhorst, Stadtteil Düsternort: St. Christophorus (Delmenhorst)
 Dresden
 Laubegast: Christophoruskirche (Dresden-Laubegast)
 Wilschdorf: Christophoruskirche (Dresden-Wilschdorf)
 Engelsbach: Christopherus-Kapelle
 Erkelenz, Ortsteil Gerderath: St. Christophorus (Gerderath)
 Friedrichstadt: St.-Christophorus-Kirche (Friedrichstadt)
 Gehrde: St. Christophorus (Gehrde)
 Georgenberg, Ortsteil Neukirchen: St. Christoph (Neukirchen zu Sankt Christoph)
 Glashütte (Sachsen): St.-Christophorus-Kirche
 Gleichen, Ortsteil Reinhausen: St. Christophorus (Reinhausen)
 Gommern, Ortsteil Dornburg: Schlosskirche Dornburg (Gommern)
 Göttingen, Stadtteil Weende: Weende (Göttingen)
 Hamburg
 Christophoruskirche (Altona), Kirche der Stille
 Christophorus-Kirche (Hamburg-Hummelsbüttel)
 Lohbrügge: St.-Christophorus-Kirche
 Rahlstedt: Christophorus-Kirche (Hamburg)
 Hannover: St. Christophorus (Hannover) (profaniert)
 Helmstedt: St.-Christophorus-Kirche (Helmstedt) (Autobahnkirche)
 Helmstedt, Ortsteil Bornum: Christophoruskirche (Bornum am Elm)
 Himmelkron: Katholische Autobahnkirche St. Christophorus an der Anschlussstelle Bad Berneck
 Hohenstein-Ernstthal: St. Christophori (Hohenstein-Ernstthal)
 Ingolstadt, Stadtteil Friedrichshofen: St. Christophorus (Friedrichshofen)
 Isernhagen, Ortsteil Altwarmbüchen: St.-Christophorus-Kirche
 Kastl (Lauterachtal): Marktkirche St. Christophorus (Kastl)
 Köln
 St. Christoph (Köln) Im Jahr 1837 untergegangene Kirche nahe dem heutigen Mediapark
 St. Christoph (Köln-Niehl) Von 1959 bis 1987 bestehende katholische Kirchengemeinde. Das Gotteshaus wird heute von der armenischen Gemeinde als Surp Sahag-Mesrop genutzt.
 Christophorus-Kapelle, denkmalgeschützte, ehemals belgische, Garnisonskirche in der Lüttich-Kaserne am Militäring.
 Kröslin: Kirche Kröslin

L – Z 
 Laage: Stadtkirche Laage
 Liebenburg, Ortsteil Dörnten: St. Christophorus (Dörnten) (profaniert)
 Lübeck: St. Christophorus (Lübeck)
 Mainz: St. Christoph (Mainz)
 Marienmünster: St. Jakobus d. Ä. und Christophorus (Marienmünster)
 Melle, Ortsteil Neuenkirchen: Christophoruskirche (Neuenkirchen)
 Mellrichstadt, Gemeindeteil Mühlfeld: Christophoruskirche (Mühlfeld)
 München
 St. Christoph (München)
 Alte St.-Christoph-Kirche
 Neuendettelsau: St. Christophorus
 Neuenkirchen-Vörden, Ortsteil Vörden: St. Christophorus (Vörden)
 Neu-Isenburg, Ortsteil Gravenbruch: St. Christoph (Gravenbruch)
 Ottersberg: Christophorus-Kirche (Ottersberg)
 St. Christophorus (Ratingen), Stadtteil Breitscheid
 Remda-Teichel, Ortsteil Haufeld: St. Christophorus (Haufeld)
 Saalburg-Ebersdorf, Stadtteil Ebersdorf: St. Christophorus (Ebersdorf)
 Saara: Christophoruskirche (Saara)
 Schliekum: Christophoruskapelle (Schliekum)
 Selters (Taunus), Ortsteil Niederselters: Pfarrkirche St. Christophorus (Niederselters) sowie Alte Kirche (Niederselters)
 Siegen, Stadtteil Trupbach:  St.-Christophorus-Gemeinde  (SELK)
 Sprakensehl: Christophoruskirche (Sprakensehl)
 Sülzetal, Ortsteil Dodendorf: St. Christopherus (Dodendorf)
 Sylt, Ortsteil Westerland: St. Christophorus (Westerland)
 Tannenberg (Sachsen): St. Christophorus (Tannenberg)
 Tettau, Gemeindeteil Langenau: St. Christophorus (Langenau)
 Uelzen, Ortsteil Hanstedt II: St.-Christophorus-Kapelle (Hanstedt II)
 Walsbüll: St. Christophorus (Wallsbüll)
 Walsrode-Stellichte: St.-Georg-Christophorus-Jodokus-Kirche
 Warstein-Hirschberg: St. Christophorus (Hirschberg)
 Wattendorf, Gemeindeteil Gräfenhäusling: Filialkirche St. Christophorus (Gräfenhäusling)
 Weimar, Stadtteil Tiefurt: St. Christophorus (Tiefurt)
 Wennigsen, Ortsteil Holtensen: St. Christophorus (Holtensen) (profaniert)
 Werne: St. Christophorus (Werne)
 Wiesbaden, Stadtteil Schierstein: ev. Christophoruskirche (Wiesbaden)
 Wolfsburg: St. Christophorus (Wolfsburg)

Andorra 
 Sant Cristòfol d’Anyós

Australien 
 St. Christopher’s Cathedral (Canberra)
 St. Christophorus Church (Sydney)

Frankreich 
 Kathedrale von Belfort
 Héricourt: St-Christophe
 Houdan: St-Jacques-le-Majeur-St-Christophe
 Paris: Église Saint-Jacques-Saint-Christophe de la Villette
 Reuilly (Eure): St-Christophe (Reuilly)
 Saint-Christol (Vaucluse): Notre-Dame-et-St-Christophe de Saint-Christol d’Albion

Griechenland 
 Kathedrale St. Jakobus und Christopherus (Korfu)

Italien 
 Dom San Cristoforo in Barga, Toskana
 San Cristoforo alla Certosa in Ferrara, Emilia-Romagna

Niederlande 
 Christoffelkathedraal in Roermond

Österreich 

Kärnten
 Filialkirche Christofberg
 St. Christoph am Hum, Rosegg

Niederösterreich
 Pfarrkirche Baden-St. Christoph
 Pfarrkirche Kranichberg
 Pfarrkirche Sigmundsherberg

Salzburg
 Christophoruskirche Bad Gastein
 Schifferkapelle (Oberndorf bei Salzburg)

Steiermark
 Altkatholische Kirche (Graz)
 St. Christoph (Graz)

Tirol
 Alte und die Neue Pfarrkirche Navis
 Hospiz St. Christoph am Arlberg mit Kapelle St. Christoph am Arlberg

Vorarlberg
 Pfarrkirche Dornbirn-Rohrbach

Wien
 St. Christoph am Rennbahnweg, Wien-Donaustadt
 St. Hubertus und Christophorus (Wien), Wien-Hietzing
 Filialkirche hl. Christophorus (Liesing)

Polen 
 Breslau: Christophorikirche (Breslau)

Schweiz 
 Basel: St. Christophorus (Basel)
 Christophoruskapelle (Hasliberg), Kanton Bern
 Niederhasli: St. Christophorus (Niederhasli), Kanton Zürich
 Tschiertschen: Reformierte Kirche Tschiertschen, Kanton Graubünden
 Wangen an der Aare: St. Christophorus

Spanien 
 San Cristóbal (Morillo de Monclús), Aragoinien
 Sant Cristòfol de Beget, Katalonien

Kuba 
 Kathedrale von Havanna San Cristóbal

Weblinks 

 
Liste (Kirchengebäude nach Person)